Овіллар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Овіллар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос